Rørbæk er navn på flere steder i Danmark:
 Rørbæk (Flødstrup Sogn) – en herregård i Flødstrup Sogn, Nyborg Kommune
 Rørbæk (Rebild Kommune) – bebyggelse og et ejerlav i Rørbæk Sogn, Rebild Kommune
 Rørbæk (Sakskøbing Sogn), Lille Rørbæk (Sakskøbing Sogn) og Rørbæk-Langet – tre bebyggelser i Sakskøbing Sogn, Guldborgsund Kommune
 Rørbæk (Studsgård Sogn) – en bebyggelse i Studsgård Sogn, Herning Kommune
 Rørbæk (Vrensted Sogn) – et vandareal i Vrensted Sogn, Hjørring Kommune

 Andre steder med Rørbæk
 Lille Rørbæk (Ravnkilde Sogn) – en bebyggelse i Ravnkilde Sogn, Rebild Kommune
 Store Rørbæk og Lille Rørbæk – to bebyggelser i Snostrup Sogn, Frederikssund Kommune
 Rørbæk Mark – en bebyggelse i Vester Sogn, Vejle Kommune
 Rørbæk Sø – en sø i Midtjylland

 Efternavn
 Uffe Rørbæk Madsen – dansk sanger, musiker, komiker mv. kendt fra De Nattergale